Левитский, Владимир:
 Левитский, Владимир Алексеевич (?—1885) — протоиерей, профессор, магистр богословия.
 Левитский, Владимир Фавстович (1854—1939) — учёный-экономист, педагог, профессор, доктор экономических наук (1899), академик ВУАН.